Blackstar (álbum) - de David Bowie
Blackstar (avião espacial)
Black Star (cosmético)
Blackstar (série de TV)